Huis Palts-Vohenstrauß -  Zijlinie van het vorstenhuis Palts-Sulzbach
Vorstendom Palts-Vohenstrauß – Land binnen het Heilige Roomse Rijk van 1569 tot 1597